Najran (provincie), een provincie in Saoedi-Arabië
 Najran (stad), de hoofdstad van die provincie